Ladonia (micronação)

Estados Unidos
Ladonia (Texas) — cidade
Ladonia (Alabama) — região censitária

Desambiguações de topônimos